Slovo skokan má více významů: 

Zoologie
 žáby z čeledi skokanovití
 rod Rana
 rod Pelophylax
 rod Lithobates – česky skokan
 rod Amietia – česky skokan
 rod Amolops – česky skokan
 rod Ptychadena – česky ptychadena či skokan
 rod Staurois – česky skokan

Příjmení
 Alfons Skokan (* 1939) – český fotbalový trenér
 Amalie Svobodová-Skokanová (1895-1979) – česká pedagožka, katolická spisovatelka a publicistka
 Dávid Skokan (* 1988) – slovenský hokejový útočník
 František Skokan (1912-1950) – československý voják
 Ladislav Skokan (1933-2017) – český geograf
 Petr Skokan (* 1963) – český politik

Sport
sportovec, který se zabývá skoky, např.
 na lyžích – lyžařská disciplina – zde může skákat i tzv. předskokan
 skokem dalekým – atletická disciplina
 skokem vysokým – atletická disciplina
 skokem z místa – zaniklá atletická disciplina (skákalo se do výšky i do dálky)
 trojskokem – atletická disciplina
 skok o tyči – atletická disciplina
 skoky na trampolíně – gymnastická disciplina
 skoky do vody – samostatné sportovní odvětví
 krasobruslení – závodník provádí krasobruslařské skoky 
 akrobatické lyžování – akrobatické skoky na lyžích
 seskoky padákem neboli parašutismus

Kultura
 člověk, jenž poskočí během jednoho roku na nějakém hodnotícím žebříčku
 skokan roku – jedna z kategorii v posluchačské anketě Český slavík
 Skokan (povídka) – povídka amerického spisovatele E. A. Poea
 Skokan (Červený trpaslík) – díl britského seriálu Červený trpaslík

Externí odkazy